Petting (Beieren), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
petting (seksualiteit), een seksuele handeling